Bezbog – schronisko turystyczne w Bułgarii
 Bezbog – szczyt w paśmie górskim Piryn